Pirouette, o piroetta (più raro piruetta), agile movimento di giravolta, può riferirsi a:

 Pirouette – tipo di passo della danza classica
 Pirouette – album di Berdien Stenberg
 Piroetta – nel dressage di alta scuola, è il movimento circolare di raggio uguale alla sua lunghezza, imperniato su una sola delle gambe posteriori